I Campionati europei di triathlon del 2012 (XXVIII edizione) si sono tenuti a Eilat, Israele in data 22 aprile 2012.

La gara maschile è stata vinta dallo spagnolo Javier Gómez, mentre quella femminile dalla svizzera Nicola Spirig.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente l'italiano Matthias Steinwandter e la britannica Georgia Taylor-Brown.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2012, nella categoria under 23, si è svolta, invece, ad Águilas, in Spagna, il 1º settembre 2012. Nella gara maschile ha vinto il francese Pierre Le Correa, mentre in quella femminile ha vinto la connazionale Alexandra Cassan Ferrier.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate 
 Campionati europei di triathlon
 Campionati del mondo di triathlon
 Campionati del mondo di triathlon del 2012

Campionati europei di triathlon
Triathlon nel 2012